Бори́с Никола́евич Порфи́рьев (род. 20 августа 1955, Москва) — советский и российский экономист, академик РАН (2016, членкор с 2011) и с 2017 года член её Президиума. Доктор экономических наук, профессор. Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Лауреат премии имени Е. С. Варги (2009).

Биография 
В 1977 году с отличием окончил кафедру экономической географии капиталистических стран географического факультета МГУ, после чего работал научным сотрудником Всесоюзного института научной и технической информации (ВИНИТИ).

С 1985 по 1994 год — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. В 1990 году защитил докторскую диссертацию.
С 1994 года работает профессором кафедры управления органами внутренних дел и внутренними войсками МВД Академии управления МВД РФ.
В 1994 году избран действительным членом РАЕН.

С 2012 года — заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; с 2017 по 2020 год работал директором ИНП РАН, в 2020 году был избран Научным руководителем Института. Работал председателем экспертного совета по отраслевой и региональной экономике ВАК Минобрнауки России (2014—2018).

28 октября 2016 года избран академиком РАН. С 2019 года является руководителем секции экономики Отделения общественных наук РАН.

Также является:
 экспертом и официальным представителем в России Международного комитета по изучению катастроф;
 экспертом Комитета Совета Федерации РФ по международным делам; заместителем председателя Экспертного совета Фонда «Русская наука»;
 заместителем директора Центра исследований проблем национальной безопасности;
 главным редактором журнала «Проблемы прогнозирования»;
 членом редколлегий журналов «Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях», «Соntingеnсy Рlаnning and Сrisis Маnаgmеnt Intеrnаtiоnаl Jоurnаl» (Великобритания);

Считает, что глобальное потепление является менее опасным для человечества, чем ряд других рисков устойчивого развития общества (бедность, выбросы вредных веществ, загрязнение воды и почв и т. д.) В своё время стал известен фразой «Глобальное потепление для России принесет больше пользы, чем вреда».

Автор более 300 научных работ, в том числе 6 личных монографий и 32 в соавторстве, из которых 16 издано за рубежом.

Научные направления: теория и практика управления экономическими системами в условиях риска и неопределенности, в том числе анализа, оценки и прогнозирования природных и техногенных (включая климатические) рисков экономического развития.

Премии 
 Премия имени Е. С. Варги (2009) — за монографию «Экономика климатических изменений»
 Премия МЧС России (2005) — за научные и технические разработки

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Отрицатели глобального потепления
Выпускники кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ
Сотрудники ВИНИТИ
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Академии управления МВД России
Лауреаты премии имени Е. С. Варги